NAH steht als Abkürzung für:

 Aschaffenburg Hauptbahnhof nach DS 100
 Nihilistische Anarchistenhorde (Erfindung von Robert Anton Wilson), siehe Robert Anton Wilson#Themen
 Notarzthubschrauber, siehe Rettungshubschrauber
Nemzeti Akkreditáló Hatóság, ungarische Akkreditierungsstelle

Nah steht für:

 Nahum, ein Buch der Bibel
Nähe

NaH steht als Abkürzung für:
 
 Natriumhydrid, das Hydrid des Natriums, also eine Ionenverbindung, in der Wasserstoff negativ geladen ist und Natrium positiv

nah steht für:

 Nahuatl, eine Variante der Nahuatl-Sprache, die in vorhispanischer Zeit im Tal von Mexiko (Anahuac-Tal - ‘Land zwischen den Wassern’) von Azteken (Mexica) und verwandten Nahua-Völkern (Acolhua, Huexotzinca, Tepaneken, Tlaxcalteken, Tolteken u. a.) gesprochen wurde, Sprachcode nach ISO 639-2 

Nah ist der Familienname folgender Personen:
 Keith Nah (* 1995), liberianischer Fußballspieler 
 Yoo-Chang Nah (* 1969), südkoreanischer Sänger
 Youn Sun Nah (* 1969), südkoreanische Jazz-Sängerin und Songschreiberin

NAH.SH steht für Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein.

NAH